

Codici 
 lll – codice ISO 639-3 della lingua lilau

Sigle 
 Lifelong learning – formazione degli adulti per tutta la vita